

Cinéma et télévision
 Dead Heat (film, 1926) est un film britannique de Charles Barnett sorti en 1926 ;
 Dead Heat est le titre original de Flic ou Zombie, film américain de Mark Goldblatt sorti en 1988 ;
 Dead Heat est le titre original de Pari à haut risque, film germano-canadien de Mark Malone sorti en 2002.

Littérature
 Dead Heat est un roman de Linda Barnes publié en 1984 ;
 Dead Heat est un roman de Dick Francis publié en 2007 ;
 Dead Heat est un roman de Joel C. Rosenberg publié en 2008.

Autre
 « Dead-heat » est une expression couramment utilisée dans les courses hippiques pour désigner des chevaux arrivés ex-æquo. Elle remonte à l'époque ou les courses étaient organisées sous forme de séries (« heat ») et où un cheval remportant 2 séries était déclaré vainqueur. Lorsque des chevaux ne pouvaient être départagés pour la première place, la série était annulée (« dead ») et ne comptait pas. En cas de « dead-heat », les parieurs sont payés pour tous les chevaux gagnants, mais les gains sont divisés par le nombre d’ex-æquo.

Notes et références